Aia eller AIA har flere betydninger:

 Arbejdernes Idrætsklub Aarhus (AIA) – en dansk idrætsklub fra Århus.
 Aia – et pigenavn.
 AIA Group - en forsikringskoncern fra Hongkong.